Шка́ликов — русская фамилия, женская форма — Шкаликова.

Известные носители 
 Шкаликов, Александр Валентинович (род. 1970) — советский и российский боксёр.
 
 Шкаликов, Сергей Валерьевич (1963—1998) — российский актёр театра и кино, поэт.